Macrodasyidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Macrodasyidae i ordningen Macrodasyda, fylumet bukhårsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Macrodasyida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Macrodasyidae finns 39 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Macrodasyidae